Hiromu Maeno (jap. , Maeno Hiromu) ist ein japanischer Amateurastronom.

Er entdeckte zwischen 2000 und 2005 insgesamt sieben Asteroiden, davon drei zusammen mit Hisao Hori.

Einzelnachweise 

Astronom (21. Jahrhundert)
Geboren im 20. Jahrhundert
Japaner
Mann